Bulger peut désigner :
 
 James J. Bulger (1929-2018), criminel américain ;
 James Bulger (1990-1993), victime de l'affaire James Bulger ;
 Jason Bulger (1978-), joueur américain de baseball ;
 Lawrence Bulger (1870-1928), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Marc Bulger (1977-), joueur américain de football américain ; 
 Bulger, un personnage de chien dans le roman pour enfant Travels and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulger (1890), premier d’une série de deux ouvrages narrant les aventures de Baron Trump, écrite par l'auteur américain Ingersoll Lockwood.